Doozer peut faire référence à :

Les Doozers, des êtres imaginaires apparaissant dans les œuvres Fraggle Rock et Les Doozers,
Doozer, la compagnie de production de Bill Lawrence.